Бум:

 Бум — период резкого экономического подъёма.
 Бум — см. ажиотаж.
 Бум (бревно) — гимнастический снаряд.
 Бум — населённый пункт и муниципальный центр в Габалинском районе Азербайджана.
 Бум — парусное судно.

Фильмы 
 Бум (Il boom) — итальянский фильм 1963 года, режиссёр — Витторио Де Сика.
 Бум (La Boum) — французский фильм 1980 года, режиссёр — Клод Пиното.
 Бум 2 (La Boum 2) — французский фильм 1982 года, режиссёр — Клод Пиното.

См. также 
 
 Беби-бум
 Бумм, Эрнст — немецкий акушер-гинеколог.
 Бумм